Fouilloy steht für
 Fouilloy (Oise), eine französische Gemeinde im Département Oise
 Fouilloy (Somme), eine französische Gemeinde im Département Somme

Siehe auch: Hugo de Folieto, auch Hugo von Fouilloy, französischer geistlicher Schriftsteller des 12. Jahrhunderts.